Zkratka SDLC má vícero významů:

 Synchronous Data Link Control
 Systems development life cycle – životní cyklus informačního systému